Лас Питајитас има више значења:

 Лас Питајитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Питајитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Питајитас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Питајитас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику